Lapeer kan syfta på:

Lapeer, Michigan – en stad i USA
Lapeer, New York – en stad i USA

Se även 
Lapeer County